Trois navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Uttern (en suédois : « Loutre ») :
 le , un navire de guerre lancé en 1672 et sinistré en 1681-1682 ;
 le HMS Uttern, un sous-marin suédois de  lancé en 1921 et désarmé en 1944 ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1958 et désarmé en 1980.

Notes et références